Rhizopycnis är ett släkte av svampar. Rhizopycnis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhizopycnis